Јењиковице могу бити:

 Јењиковице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Јењиковице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република